Monica – Monica – longplay szwedzkiej piosenkarki Moniki Zetterlund, wydany w listopadzie 1971 roku nakładem wydawnictwa muzycznego Odeon. 

Album powstał w studiu EMI w Sztokholmie przy akompaniamencie orkiestry Moniki Dominique. Za jego produkcję odpowiedzialny był  Gunnar Lindqvist.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy Moniki Zetterlund
Albumy jazzowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1971